Die 5. UEC-Bahn-Europameisterschaften der Elite wurden vom 16. bis 19. Oktober 2014 im Vélodrome Amédée Détraux in Baie-Mahault in Guadeloupe (Französische Antillen) ausgetragen.

Mit drei Goldmedaillen war die Russin Anastassija Woinowa die erfolgreichste Radsportlerin der Europameisterschaften, gefolgt von der Britin Katie Archibald mit je einer Goldmedaille in Einer- und Mannschaftsverfolgung. Bei den Männern schnitt der Deutsche Joachim Eilers mit zweimal Gold und einmal Silber am besten ab. Der österreichische Radsportverband war nur mit zwei Radsportlern, Andreas Graf und Andreas Müller, vertreten, die aber den EM-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren gewannen. An der Anzahl der Goldmedaillen gemessen führten die britischen Sportler die Medaillenwertung an, die Fahrer des Bundes Deutscher Radfahrer nahmen jedoch mit 13 Podestplätzen die meisten Medaillen insgesamt mit nach Hause. Die Sportlerinnen und Sportler von Swiss Cycling blieben ohne Plätze auf dem Treppchen.

Im Vorfeld der Europameisterschaften war ihre Vergabe in die Karibik kritisiert worden: So gab der niederländische Verband Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) bekannt, er habe gemeinsam mit anderen nationalen Verbänden der UEC mitgeteilt, dass man mit der Entscheidung für Guadeloupe „nicht besonders glücklich“ sei, auch wegen der damit verbundenen Mehrkosten. Die beiden deutschen Bundestrainer Detlef Uibel (Kurzzeit) und Sven Meyer (Ausdauer) bemängelten öffentlich, dass die dortige Bahn 333 Meter lang, kaum beschattet und aus Beton sei und damit „ganz weit weg vom internationalen Standard“. Zudem sei das Wetter mit über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit extrem belastend für die Sportler. Die Verbände waren allerdings gezwungen, an dieser EM teilzunehmen, da mit den kontinentalen Bahnmeisterschaften weltweit die Qualifikationen für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro begannen, die mit den Läufen des Bahnrad-Weltcups 2014/2015 fortgeführt werden.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren 

Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Platzierung im Ziel über den Gesamtrang.

Scratch

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
 Kurzzeit Frauen: Kristina Vogel (Erfurt/Team Erdgas.2012), Miriam Welte  (Kaiserslautern/1. FC Kaiserslautern),
 Kurzzeit Männer: Erik Balzer (Chemnitz/Team Erdgas.2012), Joachim Eilers (Chemnitz/Chemnitzer PSV), Eric Engler (Cottbus/Track-Team-Brandenburg), Robert Förstemann (Gera/SSV Gera), Tobias Wächter (Schwerin/Track-Team-Brandenburg)
 Ausdauer Frauen: Charlotte Becker (Berlin/Wiggle Honda), Anna Knauer (Rottal/Rabobank Liv Women Cycling Team), Mieke Kröger (Bielefeld/Futurumshop.nl-Zannata), Stephanie Pohl (Cottbus/RSC Cottbus), Gudrun Stock (München/SC Turbine Erfurt)
 Ausdauer Männer: Henning Bommel (Berlin/Rad-net Rose Team), Lucas Liß (Unna/Team Stölting), Theo Reinhardt (Berlin/Rad-net Rose Team), Leon Rohde (Hamburg/LKT Team Brandenburg), Nils Schomber (Neuss/Rad-net Rose Team) und Kersten Thiele (Sinsheim/Rad-net Rose Team)

Österreich 
 Andreas Graf, Andreas Müller

Schweiz 
 Olivier Beer (VC Mendrisio, VC Mendrisio-PL Valli), Tom Bohli (VC Eschenbach, BMC Development Team), Tristan Marguet (Weingarten-Kalth, RC Olympia Biel), Frank Pasche (VC Mendrisio, VC Mendrisio-PL Valli), Théry Schir (VC Orbe, EKZ Racing Team), Gaël Suter (Montreux-Rennaz Cyclisme, Team Hörmann)

Weblinks

Einzelnachweise 

2014
Radsportveranstaltung 2014
Bahnradsport-Wettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Guadeloupe
Baie-Mahault